Chladni je priimek več osebnosti:

 Ernst Florens Friedrich Chladni (1756—1827), nemški fizik, astronom in glasbenik.
 Ernst Martin Chladni (1715—1782), nemški pravnik.
 Johann Martin Chladni (1710—1759), nemški evangelistični teolog in zgodovinar.
 Justus Georg Chladni (1701—1765), nemški pravnik.
 Karl Gottfried Theodor Chladni (1759—1837) pravnik, pesnik in zgodovinar.
 Martin Chladni (1669—1725), evangelistični teolog.

Glej tudi 
 Chladný